Criollo (persoon), in het Spaanse koloniale kastensysteem iemand die etnisch Spaans was, maar was geboren in de kolonië
Criollo (paard), een erg sterk en stevig paardenras